Appolo steht für:
 Nzema (Sprache), westafrikanische Sprache
 Nzema (Volk), Ethnie in Afrika